Rodrigo Daniel Pacheco Carrillo (Lima, ) es un jugador de bádminton peruano, campeón suramericano en Medellín 2010.

Trayectoria 

La trayectoria deportiva de Rodrigo Daniel Pacheco Carrillo se identifica por su participación en los siguientes eventos nacionales e internacionales:

Juegos Suramericanos 

Fue reconocido su triunfo de ser el segundo deportista con el mayor número de medallas de la selección de  Perú en los juegos de Medellín 2010.

Juegos Suramericanos de Medellín 2010 

Su desempeño en la novena edición de los juegos, se identificó por ser el trigésimo sexto deportista con el mayor número de medallas entre todos los participantes del evento, con un total de 3 medallas:

 , Medalla de oro: Bádminton Dobles Hombres
 , Medalla de oro: Bádminton Dobles mixtos
 , Medalla de oro: Bádminton Equipo Mixto

Véase también 
 Deportistas multimedallas de los Juegos Suramericanos de 2010
 Perú en los Juegos Suramericanos de 2010
 Juegos Suramericanos de 2010
 Perú en los Juegos Suramericanos

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Lima
Jugadores de bádminton de Perú
Deportistas de Perú en los Juegos Suramericanos de 2010
Deportistas de Perú en los Juegos Panamericanos de 2007
Deportistas de Perú en los Juegos Panamericanos de 2011
Deportistas de Perú en los Juegos Bolivarianos de 2013